

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Wielonek – część wsi Cierplewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo
 Wielonek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Ostroróg